Manuel Pinto de Sousa Dantas (1831-1894), homme politique libéral brésilien
 Cícero Dantas Martins (1838-1903), grand propriétaire terrien et homme politique brésilien
 Damiris Dantas do Amaral (née en 1992), joueuse brésilienne de basket-ball
 Emídio Dantas Barreto (1850-1931), militaire, homme politique et auteur brésilien
 Iarley (né en 1974), footballeur brésilien
 Jucimara Evangelista Dantas (née en 1978), joueuse brésilienne de basket-ball
 Leandro Teixeira Dantas (né en 1987), footballeur brésilien
 Luiz Martins de Souza Dantas (1876-1954), diplomate brésilien
 Perivaldo Dantas (1953-2017), footballeur international brésilien
 Rubem Dantas (né en 1954), percussionniste brésilien de jazz fusion
 Vini Dantas (né en 1989), footballeur brésilien
 Wiggolly Dantas (né en 1989), surfeur professionnel brésilien